Пересекино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пересекино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Пересекино — село в Большеболдинском районе Нижегородской области.